Флаг Нико́льского района — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления. Флаг является, наряду с основным муниципальным символом — гербом — официальным символом Никольского муниципального района Вологодской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 23 апреля 1999 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 465.

Описание 
«Флаг Никольского муниципального района представляет собой зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение фигур герба района и вдоль узких сторон — алые полосы, каждая в 1/6 флага».

Обоснование символики 
Флага разработан на основании современного герба Никольского района взятого из исторического герба города, утверждённого  года, подлинное описание которого гласит: «В первой части щита герб Вологодский. Во второй части суслон, сложенный из ржаных снопов в зелёном поле, изъявляющий изобилие сего края».

Алые полосы по краям флага показывают то, что Никольский муниципальный район расположен в Вологодской области, основной цвет символики которой красный.

Примечания 

Флаг